

Sigle 
 Wireless Markup Language

Codici 
 WML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Malaimbandy (Madagascar)